Сборная Республики Корея по футболу в шестой раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 2002 году, вместе с другой азиатской командой — японской футбольной сборной. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому и не принимала участия в отборочных матчах, которые начались после Кубка Азии 2000 в Ливане. В финальной части сборная Южной Кореи заняла первое место в групповой стадии, а по итогам первенства заняла четвёртое место, выйдя в полуфинал турнира, установив таким образом наивысшее достижение среди азиатских сборных на чемпионатах мира по футболу.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 2002 
Заявки:
 
 
 

31 мая 1996 в Цюрихе прошло традиционное голосование за место проведения чемпионата мира 2002 года, семнадцатого по счёту. Заявки Японии и Южной Кореи были неожиданно объединены, несмотря на напряжённые отношения между странами. Заявка взяла верх над мексиканской заявкой, которая вообще не получила голосов. Однако решение ФИФА не понравилось многим членам Исполкома, и 15 мая 2004 президент ФИФА Йозеф Блаттер официально объявил, что чемпионат мира 2002 года - это первый и последний случай проведения турнира двумя странами, а совместные заявки двух и более стран на проведение одного турнира уже не будут рассматриваться ФИФА.

Итоги:
 / (совместная заявка, единогласно)
 , голосов не получила

Отборочный турнир

Товарищеские матчи сборной Республики Корея

Матч Япония—Республика Корея

Кубок Карлсберга 2001

ЛГ Кап 2001

Игры сборной Республики Корея

Финальная часть турнира 

Примечание: Ли Ыль Ён (Южная Корея) не реализовал пенальти (40', вратарь).

1/8 финала 
Матчи в Республике Корея:

Примечание: Ан Джон Хван (Республика Корея) не реализовал пенальти (5', вратарь).

1/4 финала 
Матчи в Республике Корея:

1/2 финала

Матч за 3-е место

Состав сборной на чемпионате мира 2002

Примечания 

2002
Республика Корея